Lindweiler (Keulen) - stadsdeel van Keulen
 Lindweiler (Blankenheim) - plaats in Noordrijn-Westfalen